Гран-при Монреаля — общее название для разнообразных спортивных соревнований в Монреале:

 Гран-при Монреаля — ежегодная однодневная велогонка.
 Гран-при Канады — ежегодный этап Формулы-1, проводящийся на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.
 Champ Car Grand Prix de Montreal — бывший этап ныне несуществующего первенства Champ Car, проводившийся на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.